La Septième Victime, film américain de Mark Robson sorti en 1943
 La Septième Victime, nouvelle de science-fiction de Robert Sheckley

Voir aussi 
 La Dixième Victime, film italien tiré de la nouvelle de Robert Sheckley